Антон Карачанаков (; 17 января 1992, Ново-Делчево, Болгария) — болгарский футболист, полузащитник болгарского клуба «Пирин».

Карьера 
Родился в Ново-Делчево в 1992 году. Начинал карьеру в болгарском клубе «Пирин». В 2011 году перешёл в софийский ЦСКА, в составе которого трижды становился призёром чемпионата Болгарии. В это же время выступал за различные молодёжные сборные Болгарии. В начале 2015 года покинул клуб и на правах свободного агента подписал контракт с калининградской «Балтикой» до 1 июня 2015 года.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Болгарии (2): 2011/12, 2013/14
 Бронзовый призёр чемпионата Болгарии: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пирин» Благоевград
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Берое»